Иваню́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Иванюк, Вадим Васильевич (род. 1953) — советский и российский художник-иллюстратор.
 Иванюк, Владимир Григорьевич (1941—2009) — советский и белорусский учёный в области защиты растений.
 Иванюк, Григорий Юрьевич (1966—2019) — российский геолог.
 Иванюк, Илья Дмитриевич (род. 1993) — российский прыгун в высоту.